Міжнародна літературна премія імені Івана Кошелівця  — літературна премія міжнародного літературно-публіцистичного часопису «Соборність» (Держава Ізраїль).

Про Премію 
Премію заснував український прозаїк, перекладач, літературознавець, публіцист, журналіст, видавець, громадський діяч, засновник та головний редактор часопису «Соборність» Олександр Деко (1926—2016) з метою увічнення пам'яті письменника, професора Українського Вільного Університету Івана Кошелівця.

Премія присуджується редколегією часопису «Соборність» (Держава Ізраїль) за найкращі публікації року.

Рішення редколегії про присудження Премії друкується в першому числі журналу «Соборність» кожного року.

Висунення кандидатів на здобуття Премії здійснюють члени редколегії журналу «Соборність», читачі, творчі спілки Держави Ізраїль, Національна спілка письменників України, Спілка українських письменників Держави Ізраїль, обласні організації НСПУ.

Лауреати

за 1998 рік 
 Олесь Лупій — за публікацію «З нової збірки поезій» — «Соборність», № 2.
 Орест Сливинський — за публікацію розділів із роману «Тенета для птахів любові» — «Соборність», № 1;

за 1999 рік 
 Степан Колесник — за розділи з роману «Дике поле» — «Соборність», № 1;
 Володимир Косик (Париж) — за дослідження «Україна напередодні Другої світової війни» — «Соборність», № 2.

за 2000 рік 
 Олександр Ванжула — за добірку «Поезії» — «Соборність», № 1;
 Ярема Гоян — за розділи з книги «Воскреснемо» — «Соборність», № 2;
 Наталя Зубицька — за казку «Королева квітів» та «Дитячий календарик» — «Соборність», № 2;
 Абрам Кацнельсон (Лос-Анжелес) — за «Малу антологію поезії» — «Соборність», № 3;
 Віктор Коптілов (Париж) — за переклади «Роману про Ренара», «Тристана та Ізольди», творів Поля Клоделя, Фридриха Гельдерліна, Райнер Марії Рільке, Вільяма Блейка — «Соборність», № 2;
 Микола Семенюк — за добірку «Поезії» — «Соборність», № 2.

за 2001 рік 
 Микола Вірний-Француженко (Нью-Йорк) — за есе «Долі кращої, щастя й правди шукач» — «Соборність», № 1;
 Микола Зимомря — за літературознавче дослідження «Образ Воскресіння в поезії Тараса Шевченка» — «Соборність», № 1;
 Микола Мачківський — за розділи з книги «Провесінь в імлі…» — «Соборність», № 2;
 Олександр Олійник — за добірку «Поезії», до якої увійшов хрестоматійний вірш «Любіть» — «Соборність», № 2;
 Петро Осадчук — за цикл «Нові паранормальні явища в театрі абсурду» — «Соборність», № 2;
 Сергій Плачинда — за нарис «Господар на пташиних правах» — «Соборність», № 1;
 Людмила Тарнашинська — за книжку «Художня галактика Валерія Шевчука», Київ, 2001;
 Лариса Хоролець — за п'єсу «Der dritte» («Третій») — «Соборність», № 1;
 Василь Шушко (Мюнхен) — за книжку «Завдання виконав», Львів, 2000.

за 2002 рік 
 Сергій Борщевський — за цикл «Поезії» — «Соборність», № 3;
 Марлен Глінкін (Берлін) — за публіцистику «Про Києво-Печерську лавру…» — «Соборність», № 1;
 Варвара Гринько — за добірку «Поезії» — «Соборність», № 1;
 Ганна Костів-Гуска — за добірку «Поезії» — «Соборність», № 2, книгу «Страсна дорога», Тернопіль, 2001;
 Юрій Завгородній — за добірку «Поезії» — «Соборність», № 2 та книгу «Озирнутися перед порогом», Київ, 2002;
 Яр Славутич (Канада) — за твори — «Соборність», № 4;
 Микола Федунець — за добірку «Поезії» — «Соборність», № 1 та матеріали, присвячені «Пам'яті Володимира Булаєнка» — «Соборність», № 3;
 Борис Фоменко — за статтю «Наша мова й вимоги сьогодення» — «Соборність», № 3.

за 2003 рік 
 Микола Гриценко — за добірку «Поезії» — «Соборність», № 1 та публікацію розділу «Пам'ять»: «Хтось в лице метає стріли з димчасто-яхонтових хмар» — «Соборність», № 2;
 Тетяна Дзюба — за добірку «Поезії» — «Соборність», № 2;
 Анатолій Мойсієнко — за добірку «Поезії» — «Соборність», № 2;
 Сергій Дзюба — за книжку «Гопки для Кракатунчика», Чернігів, 2003;

за 2004 рік 
 Станіслав Шевченко — за добірку «Поезії» — «Соборність», № 1.

за 2005 рік 
 Сергій Подражанський (Держава Ізраїль) — за інтерв'ю з польським письменником Станіславом Лемом — «Соборність», № 3;
 Майя Фролова — за оповідання «Доня», «Вулиця Шолом-Алейхема» — «Соборність», № 3.

за 2006 рік 
 Іван (Йоханан) Потьомкін (Держава Ізраїль) — за переклад поезій Урі-Цві Грінберга — «Соборність», 2005, № 3 та поему «Умань, літо 1768» — «Соборність», № 3;
 Ярослав Радевич-Винницький — за наукові дослідження «Євреї в міжетнічних взаєминах у Східній Галичині» — «Соборність», 2005, № 1 та «Іван Франко та єврейство в контексті україноюдаїки» — «Соборність», № 3;
 Ярослав Кремінський — за публікацію добірки «Поезії» — «Соборність», № 1.

за 2007 рік 
 Станіслав Бражник (Держава Ізраїль) — за документальну повість «Вайнштейн та інші…» — «Соборність», № 1-2;
 Леонід Курохта (Держава Ізраїль) — за оповідання «Вінок із ромашок» — «Соборність», № 3;
 Фредді бен-Натан (Держава Ізраїль) — за «Поезії» — «Соборність», № 1;
 Людмила Скирда — за добірку «Поезії» — «Соборність», № 3;
 Тамара Славутська (Держава Ізраїль) — за переклади з Марини Цвєтаєвої та Фредді бен-Натана — «Соборність», № 1;
 Василь Слапчук — за оповідання «Уламки імені», «Прихідець» — «Соборність», 2006, № 2 та статтю «Служіння правді Життя» — «Соборність», № 1.

за 2008 рік 
 Володимир В'ятрович — за дослідження «Про українсько-єврейську співпрацю в боротьбі за Незалежну Україну» — «Соборність», № 1;
 Юрій Каповський (Держава Ізраїль) — за оповідання «Шолом Алейхем з нами» та «Афоризми» — «Соборність», № 2-3;
 Володимир Сергійчук — за дослідження про національно-визвольний рух в Україні «Прометей українського здвигу» — «Соборність», 2007, № 4; 2008, № 1;
 Марко Роберт Стех (Канада) — за літературознавче дослідження «Куліш і чорт: Демонічні підтексти ранніх комедій драматурга» — «Соборність», № 2-3;
 Тетяна Яковенко — за переспів «Книги Рут» — «Соборність», № 2-3;
 Іван Яцканин (Словаччина) — за новелу «Канарка» — «Соборність», № 2-3.

за 2009 рік 
 Олена Вітенко — за цикл поезій «Мінливі долі кольори» — «Соборність», № 1;
 Давид Маркіш (Держава Ізраїль) — за оповідання «Поміщик Ривкін», «Мандрівка Хрипатого солов'я», «Диво» — «Соборність», № 2-3;
 Дмитро Павличко — за поезію «До євреїв» — «Соборність», № 2-3;
 Євген Сверстюк — за публіцистику про Миколу Гоголя — «Соборність», № 1.

за 2010 рік 
 Євген Баран (Україна) — за літературознавче дослідження «Есеїстика Юрія Андруховича» — «Соборність», № 1-2, 2010;
 Ілля Галайда (Словаччина) — за оповідання «Слово про жайворонків» — «Соборність», № 1-2, 2010;
 Геннадій Сівак (Ізраїль) — за добірку «Лірика» — «Соборність», № 1-2, 2010;
 Леся Степовичка (Україна) — за цикл поезій «Паломництво», — «Соборність», № 1-2, 2010.

за 2011 рік 
 Ірина Агапітова (Ізраїль) — за добірку поезії — «Соборність», № 1-2, 2011;
 Віра Вовк (Селянська) (Бразилія) — за історико-фантастичний роман «Тотем скальних соколів». Скорочений варіант — «Соборність», № 3-4, 2011;
 Анатолій Гай (Україна) — за оповідання «Мічений», «Березовий сік» — «Соборність», № 3-4, 2011;
 Мирослава Гнатюк (Україна) — за літературознавче дослідження: «Під знаком вічності: феноменологія слова Михайлини Коцюбинської і Василя стуса» — «Соборність», № 1-2, 2011;
 Дмитро Дроздовський (Україна) — за добірку поезії та оповідання «Очима моря» — «Соборність», № 3-4, 2011;
 Микола Степаненко (Україна) — за літературознавче дослідження «Дивосвіт „Щоденників“ Олеся Гончара» — «Соборність», № 3-4, 2011.

за 2012 рік 
 Станіслав Бондаренко (Україна) — за поему-кліп «Нічна розмова з Європою, або Таємниці наших літер», «Соборність», № 2-3, 2012;
 Олена Гаран (Україна) — за добірку «Поезії» — «Соборність», № 1, 2012;
 Василь Горбатюк (Україна) — за розділи з роману «Ще настане ваш день» — «Соборність» № 3-4 2011, № 2-3, 2012;
 В'ячеслав Гук (Україна) — за роман «Симферополь — Вірджинії» — «Соборність», № 2-3, 2009; № 1-2, 2010; № 1-2, № 3-4, 2011; № 2-3, 2012, № 1-2, 2013;
 Антон Паперний (Ізраїль) — за переклад книжок з української на івритську мову, що вийшли окремими виданнями: Олександр Деко. «Сніг на червоних маках» — 2008; Емма Андієвська. «Сто сонетів» — 2009; Іван (Йоханан) Потьомкін. «Заплутавшись у гомоні століть» — 2011; Дмитро Павличко. «Єврейські мелодії» — 2011;
 Раїса Плотникова (Україна) — за оповідання «Боже яблучко», «Ти згадував її, Анджею» — «Соборність», № 1, 2012, роман «В яру згасаючих зірок» — «Соборність», № 2-3, 2012, № 1-2, 2013;
 Тетяна Череп (Україна) — за добірку «Поезії» — «Соборність», № 2-3, 2012.

за 2013 рік 
 Павло Гай-Нижник (Україна) — за добірку поезії «Тебе я колихав ночами» — «Соборність», № 1-2, 2013;
 Іван Дзюба (Україна) — за статтю «Розмова з добою на краю прірви» — «Соборність», № 1-2, 2013;
 Світлана Іщенко (Канада) — за поезії «І мертву крапку похитне борвій» із циклу «Майдан» — «Собороність», № 2-3, 2013 та добірку «Поезії» — «Соборність», № 3-4, 2013;
 Дмитро Кремінь (Україна) — за добірку поезії «На круги своя» — «Соборність», № 1-2, 2013, за статтю «Співці степової Еллади» й добірку «Деснянські елегії» — «Соборність», № 3-4, 2013;
 Світлана Ленська (Україна) — за статтю «Забуті сторінки української прози 1920-х рр. (К.Онищенко, Г.Коцюба, О.Громів, С.Стеценко). Додаток: Мартиролог українських письменників» — «Соборність», № 3-4, 2013;
 Олександр Пушко (Україна) — за добірку «Поезії» — «Соборність», № 3-4, 2013;
 Панченко Олександр (Україна) за статтю «Слово про маестро Михайла Дмитренка і не тільки», «Соборність», ч.1-2, 2015.

Див. також 
 :Категорія:Лауреати премії імені Івана Кошелівця

Примітки

Посилання 
 Архів журналу 
 Оголошені лауреати Міжнародної літературної премії ім. Івана Кошелівця

Джерела 
 Олександр Деко. До історії літературної премії імені Івана Кошелівця часопису «Соборність» // У книзі Олександр Деко. Мова віддзеркалює характер народу, література — епоху. «Соборність», Держава Ізраїль, 2011, 130 с., сторінки 116—129, ISBN 978-965-7537-01-5
 Кошелівця Івана імені Міжнародна літературна премія // Степаненко М. І. Літературні, літературно-мистецькі премії в Україні: наукове видання — Полтава: ПП Шевченко Р. В., 2014. – с. 182-185.
 Літературна Україна. — № 39 (5568). — 9 жовтня 2014.

Нагороди, засновані 1999
Літературні премії